Tarnowa (gromada w powiecie tureckim)
 Tarnowa (gromada w powiecie wolsztyńskim)